Ю́рий Зубарев:
 Зубарев, Юрий Борисович (род. 1938) — член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии России.
 Зубарев, Юрий Михайлович (род. 1940) — советский спортсмен по прыжкам с трамплина на лыжах, лыжному двоеборью, тренер, педагог.